Praag 16-Radotín, een wijk in Praag
 Radotín (okres Přerov), een Tsjechische gemeente